Sport
 Quick 1888 - multisportclub uit Nijmegen
 H.V. & C.V. Quick - voetbal- en cricketclub uit Den Haag
 FC Geleen Zuid - voormalige voetbalclub uit Geleen
 Quick (Kampen) - voormalige voetbalclub uit Kampen
 VV Sneek Wit Zwart - voormalige voetbalclub uit Sneek
 Quick (honkbal) - honkbalclub uit Amersfoort
 AFC Quick 1890 - voetbalclub uit Amersfoort

Overig
 Quick (fastfoodketen) - Frans-Belgische keten van fastfoodrestaurants
 Quick (sportartikelen) - Nederlandse fabrikant van sportartikelen
 De guitenstreken van Kwik en Flupke - stripfiguur
 Quick (tijdschrift) - Duits tijdschrift

 Films
 Quick (1932) - film van Robert Siodmak
 Quick (1993) - film van Rick King